O Clube Recreativo de Ferreira de Aves é um clube português, localizado na freguesia e vila de Ferreira de Aves, concelho de Sátão, Distrito de Viseu.

Referências

Ligações externas 
https://www.ogol.com.br/equipa.php?id=11037
https://www.record.pt/futebol/futebol-nacional/campeonato-de-portugal/detalhe/AMP/clube-recreativo-ferreira-de-aves-vai-estrear-se-no-campeonato-de-portugal.html
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=11037
Clubes de futebol fundados em 1958
Fundações em Portugal em 1958
Clubes de futebol do distrito de Viseu